Een verkeersweg:
 N886 (België)
 N886 (Nederland), zie Provinciale weg 886

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing